R1a-SUR51 - Y-kromoszóma apai vonal, megtalálható a modern baskírokban, misarokban, magyarokban és szerbekben. A paleo-DNS-adatok szerint az R1a-SUR51 vonal az Árpád-ház képviselőiben volt megtalálható.

Jelenleg az Árpád-dinasztia két királya a paleogenetikai vizsgálatok eredményeként az R1a-SUR51 vonal képviselőjeként jött létre-ezek III.Béla és I.László

Az R1a-SUR51 vonal képviselőinek klán-törzsi hovatartozása és elosztási területe 
Az R1a-SUR51 vonal képviselői jelenleg Baskíriában, Tatárföldön, Nyizsnyij Novgorodban és Rjazanban, Magyarországon és Szerbiában telepedtek le.

Baskírok 

 Ucsali járás Bashkortostan

Sura-Teleu, Zium-Teleu, Bure-Teleu, Oghuz-Teleu;

 Kujurgazai járás, Burzjan járás et Kugarcsi járás - Baskíriában

Huun-Qipsak, Qariy-Qipsak, Boshman-Qipsak, Sankem-Qipsak;

 Burzjan járás et Kujurgazai járás - Baskíriában

Nughay-Buryan;

 Abzelil járás Baskíriában

Babsak-Qaraghay-Qipsak;

 Abzelilovsky et Meleuzi járás - Baskíriában

Shakman-Tamyan;

 Ziancsurinszki járás et Hajbullinai járás - Baskíriában, Orenburgi terület

Aqsak-Usergan;

 Aktanisi járás Tatarstan

Sarish-Qipsak;

Misarok  

 Sztaroje Drozzsanoje-i járás - Tatárföldön

Barkhievs, Tuktamyshevs és más;

 Nyizsnyij Novgorod-i terület (Krasniy Ostrov).

Bilyaletdinovs és más;

 Tyemnyikov, Rjazanyi terület.

Derbyshevs és más;

Magyarok 

 Fejér megye

Kurt-Guarmat (Kürt-Gyarmat) et al .

Szerbek 

 Dél-bácskai körzet (Vajdaság Autonóm Tartomány) .

Etnogenomikai vonal 
R1a-Z645>Z93>Z94 > Z2123>Z2124>Z2125 > Y2632 > Y2633 > SUR51

Az R1a-Y2632 ősi alosztályok a szakák tien-sani népessége között találhatók, feltehetően i. e. 427-422 közt.

A közös ős élettartama az Árpád-dinasztia és a baskírok között R1a-SUR51 
Nagy L. Péter, Olasz Judit és mások kutatása szerint a baskír R1a-SUR51 és az Árpád-dinasztia közötti közös ős élettartama korszakunk kezdetére esik. Egy másik kutató, Bulat A. Muratov a baskírok R1a-SUR51 Árpád-dinasztia és az i.sz. 7. század közötti eltérésének idejét mutatja be.

Jegyzetek 

Árpád-ház
Magyar nemesség